Borchmeyer ist der Familienname folgender Personen:
 Dieter Borchmeyer (* 1941), deutscher Literaturwissenschaftler
 Erich Borchmeyer (1905–2000), deutscher Sprinter
 Joseph Borchmeyer (1898–1989), deutscher Jurist und Politiker (DNVP)

Siehe auch:
 Borgmeier